Gogs peut désigner :
 Gogs, forge libre basé sur git écrit en Go.
 Le nom de code  de l’aéroport de Cap Skirring au Cap Skirring, au Sénégal.